Termenul „Edda” se poate referi la:

 Edda este numele unui manual de poetică scris de Snorri Sturluson și al unei culegeri de cântece eroice 
 Snorra-Edda, sau „Proza-Edda“, 
 Edda, prenume
Edda (asteroid)